Влади́мир Алекса́ндрович Соколо́в:
 Соколов, Владимир Александрович (1889—1962) — немецкий и американский актёр русского происхождения.
 Соколов, Владимир Александрович (1936—1999) — советский и российский кларнетист, профессор Московской Консерватории, народный артист РСФСР.
 Соколов-Хитрово, Владимир Александрович (1924—2016) — советский и российский географ, участник Великой Отечественной войны, почетный член Русского географического общества, член Всемирного клуба петербуржцев.